Adam Raška (* 26. listopadu 1994, Kopřivnice) je český hokejový útočník hrající za tým HC Motor České Budějovice v Tipsport extralize.

Statistiky

Klubové statistiky 

|-
| 2013/14
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 35 || 28 || 23 || 51 || 24
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2013/14
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 9 || 0 || 0 || 0 || 0
| 14 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 2013/14
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 10 || 1 || 4 || 5 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014/15
| HC Kometa Brno
| ČHL-20
| 8 || 5 || 3 || 8 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2014/15
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 8 || 0 || 0 || 0 || 4
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2014/15
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 39 || 5 || 10 || 15 || 12
| 9 || 5 || 1 || 6 || 4
|-
| 2015/16
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 30 || 2 || 1 || 3 || 8
| 2 || 0 || 1 || 1 || 0
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2015/16
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 22 || 8 || 6 || 14 || 8
| — || — || — || — || —
|-
| 2016/17
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 5 || 0 || 0 || 0 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016/17
| Piráti Chomutov
| ČHL
| 11 || 1 || 0 || 1 || 8
| 12 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2016/17
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 13 || 3 || 5 || 8 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2016/17
| SK Trhači Kadaň
| 1. ČHL
| 7 || 3 || 0 || 3 || 2
| — || — || — || — || —
|-
| 2017/18
| Orli Znojmo
| EBEL
| 42 || 6 || 13 || 19 || 8
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2018/19
| SK Horácká Slavia Třebíč
| 1. ČHL
| 38 || 17 || 21 || 38 || 14
| — || — || — || — || —
|-
| 2018/19
| Piráti Chomutov
| ČHL
| 22 || 4 || 4 || 8 || 4
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2019/20
| HC Energie Karlovy Vary
| ČHL
| 29 || 7 || 6 || 13 || 4
| — || — || — || — || —
|- 
| 2019/20
| ČEZ Motor České Budějovice
| 1. ČHL
| 12 || 9 || 4 || 13 || 8
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2020/21
| Madeta Motor České Budějovice
| ČHL
| 18 || 1 || 8 || 9 || 0
| — || — || — || — || —
|- 
| 2020/21
| HC RT TORAX Poruba 2011
| 1. ČHL
| 12 || 3 || 2 || 5 || 2
| 11 || 1 || 2 || 3 || 4
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2021/22
| BK Mladá Boleslav
| ČHL
| 38 || 5 || 7 || 12 || 4
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
| 2021/22
| HC Slovan Ústí nad Labem
| 1. ČHL
| 3 || 0 || 2 || 2 || 2
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| Sheffield Steelers
| EIHL
| 19 || 5 || 7 || 12 || 4
| — || — || — || — || —
|-
| 2022/23
| HC Kometa Brno
| ČHL
| 9 || 1 || 0 || 1 || 0
| — || — || — || — || —
|- bgcolor="#f0f0f0"
| 2022/23
| HC Motor České Budějovice
| ČHL
| || || || ||
|  ||  ||  ||  || 
|-
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | ČHL celkově
! 179
! 21
! 26
! 47
! 34
! 38
! 6
! 5
! 11
! 4
|- bgcolor="#e0e0e0"
! colspan="3" | 1. ČHL celkově
! 157
! 49
! 54
! 103
! 50
! 25
! 7
! 4
! 11
! 10
|}

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Čeští hokejoví útočníci
Hráči HC Kometa Brno
Hráči SK Horácká Slavia Třebíč
Hráči HC Chomutov
Hráči SK Kadaň
Hráči HC Slovan Ústí nad Labem
Hráči HC Znojmo
Hráči HC Karlovy Vary
Hráči HC České Budějovice
Hráči BK Mladá Boleslav
Hráči HC Poruba
Hokejisté Elite Ice Hockey League
Narození v roce 1994
Narození 26. listopadu
Narození v Kopřivnici
Žijící lidé
Muži